Don't Get Comfortable — дебютный полноформатный студийный альбом Брэндона Хита, вышедший в 2006 году на лейбле Reunion Records. Диск занял 10 строчку в чарте Billboard.

Об альбоме 
Дэн Муккало стал продюсером этого альбома, также он принимал и участие в его записи: играл на фортепиано, синтезаторе, электро-ударных, плюс пел партию бэк-вокала.

Самый успешный сингл этого альбома — «I’m Not Who I Was», был опубликован лишь в следующем году. С 14-го июля того же года трек занял первое место в чартах Billboard на целых 6 недель. Сингл же «Our God Reigns» получил премию Dove Award как самая лучшая песня года.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания